Francja:
 Behren-lès-Forbach – miejscowość

Niemcy:
 Behren – część gminy (Ortsteil) Sprakensehl w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn
 Behren-Lübchin – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock

Osoby:
 Frank von Behren – niemiecki piłkarz ręczny
 Paul Behren – niemiecki aktor teatralny
 Sarah von Behren – niemiecka prezenterka radiowa